Персо́на (, від етруського phersu — маска) — роль, особа.
Персона́льний — який стосується певної, окремої особи, належить їй (наприклад, Персональна пенсія).

Персона може означати:

Персона (урочисте, або застаріле, або іронічне) — Особа, людина як окрема особистість. Персона — Поважна, знатна особа.
Персона ґрата (дипломатія) — а) Особа, кандидатура якої на посаду дипломатичного представника в якій-небудь державі схвалюється урядом цієї держави; б) Взагалі особа, до якої ставляться прихильно.
 Персона нон ґрата, Персона нон грата (дипломатія) — а) Особа, що її кандидатура як дипломатичного представника викликає заперечення уряду держави перебування; б) Особа, яка не користується прихильністю.
 Персона (архетип) — архетип в аналітичній психології К.Г. Юнга.
Персона — Одна людина, їдець (за столом під час обіду, вечері і т.ін.).

Інше 
 Персональний склад — склад осіб, що працюють в одній установі, на одному підприємстві.
 Персона (фільм), 1966 рік — фільм шведського режисера Інґмара Берґмана.

Примітки

Дивітся також 
 Персонаж
 Персональний комп'ютер
 Персональний пенсіонер див. Пенсіонер
 Персональний сайт див. Сайт
 Персоніфікація

Джерела